Mnèsarc (pare de Pitàgores)
 Mnèsarc (fill de Pitàgores)
 Mnèsarc (filòsof), filòsof grec